Tento seznam se zabývá hráči moravského fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno od rozdělení Československa (r. 1993). Celkem 198 hráčů hrálo za Zbrojovku v období 1993 až 2012 z toho 27 hráčů hrálo víc než 100 utkání.

Seznam hráčů 

Statistiky jsou aktuální k poslednímu zápasu dne 26.05.2012

Externí odkazy 
 www.fczbrno.cz – oficiální stránky klubu
 www.zbrojovaci.cz – oficiální stránky fanoušků Zbrojovky

 
FC Zbrojovka Brno
Seznamy českých sportovců
Seznamy lidí k Brnu